Балло  — фамилия греческого происхождения. 

Известные носители:
 Балло, Андрей Михайлович (1865—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Херсонской губернии.
 Балло, Николай Егорович (1929—2014) — советский работник сельского хозяйства, комбайнёр-тракторист совхоза имени Димитрова Кустанайского района Кустанайской области. Герой Социалистического Труда (1966).